Daumier steht für:

 den französischen Kurzfilm Daumier (1958)
 den französischen Maler, Bildhauer, Grafiker und Karikaturist Honoré Daumier (1808–1879)
 den Asteroiden (12612) Daumier

Siehe auch:
 Daumier’s Law, animierter Kurzfilm von Geoff Dunbar aus dem Jahr 1992